SKA Chabarowsk steht für:
 Amur Chabarowsk, Eishockeyclub aus Chabarowsk, Russland
 SKA-Energija Chabarowsk, Fußballverein aus Chabarowsk, Russland